Stereomerus är ett släkte av skalbaggar. Stereomerus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Stereomerus